Soběšice mohou být:
 Soběšice – obec v okrese Klatovy

 Soběšice (Brno) – historická obec, městská čtvrť a katastrální území tvořící od 24. listopadu 1990 nejsevernější část brněnské městské části Brno-sever
 Soběšice (Předotice) – část obce Předotice v okrese Písek